Portace (též portování; z latinského  – nosit) znamená obecně přenos, přesun či přemístění mezi dvěma subjekty. Může konkrétně znamenat:

Informatika 
 Portace softwaru – proces přenosu počítačového programu programu na jinou platformu, přičemž se využívá portabilita zdrojových kódů (schopnost být portován)

Související články 
 Import
 Export
 Deportace
 Přenositelnost telefonních čísel

Externí odkazy